Ле́йтон (, Leyton или Layton) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лейтон, Артур (1889—1939) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Лейтон, Бернардо (1909—1995) — чилийский политик.
 Лейтон, Джек (род. 1950) — канадский политический деятель, доктор философии.
 Лейтон, Джим (род. 1958) — шотландский футбольный вратарь.
 Лейтон, Джон (род. 1939) — английский актёр и певец.
 Лейтон, Лора  (род. 1968) — американская актриса.
 Лейтон, Майкл (род. 1981) — канадский хоккеист, вратарь.
 Лейтон, Маргарет (1922—1976) — британская актриса.
 Лейтон, Фредерик (1827—1919) — англо-американский предприниматель, коллекционер и меценат.
 Лейтон, Фредерик (1830—1896) — английский художник. 
 Лейтон, Хосе (род. 1993) — коста-риканский футболист.
 Лейтон, Эдмунд (1853—1922) — английский художник.

Составные фамилии 
 Лейтон Смит, Лоуренс (1936—2013) — американский дирижёр.

Топоним 
 Лейтон (Layton) — город в штате Юта (США).
 Лейтон (Leyton) — район Лондона в составе округа Уолтем-Форест.
  — невключённая территория в штате Нью-Джерси, США.

Примечания